Christian Hofstetter, né le  à Menziken en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|| 1991-1992 || HC Davos || LNB
| 22 || 8 || 1 || 9 || 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|| 1992-1993 || HC Lugano || LNA
|| 28 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||   
|-
|| 1993-1994 || HC Lugano || LNA
| 13 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||  
|-
|| 1993-1994 || HC Olten || LNA
| 14 || 2 || 1 || 3 || 2 || || || || ||   
|-
|| 1993-1994 || Rapperswil-Jona Lakers || LNB
| 11 || 2 || 3 || 5 || 2 || 8 || 2 || 1 || 3 || 0 
|-
|| 1994-1995 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 35 || 5 || 5 || 10 || 10 || 6 || 1 || 1 || 2 || 0  
|-
|| 1995-1996 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 36 || 1 || 4 || 5 || 10 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|| 1996-1997 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 45 || 8 || 1 || 9 || 10 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|| 1997-1998 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 9 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||  
|-
|| 1998-1999 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
| 20 || 1 || 0 || 1 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|| 1998-1999 || GCK Lions || LNB
| 19 || 8 || 4 || 12 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|| 2000-2001 || SC Herisau || LNB
| 40 || 3 || 11 || 14 || 68 || || || || ||  

| 200 || 17 || 11 || 28 || 38 || 18 || 3 || 1 || 4 || 2

Notes et références 

Naissance en avril 1972
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Olten
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du GCK Lions
Joueur du SC Herisau
Naissance dans le district de Kulm
Attaquant de hockey sur glace